miR-33 — это семейство предшественников микроРНК, которые инициируются специфическим ферментом Dicer с образованием зрелых микроРНК.[1] miR-33 был обнаружен всего у нескольких видов животных, включая человека. У некоторых видов есть единственный представитель этого семейства, который дает зрелый продукт mir-33. У людей есть два представителя этого семейства, называемые mir-33a и mir-33b, которые расположены в интронных областях в пределах двух генов, кодирующих белок для SREBP-1 и SREBP-2.

Идентификатор 
miR-33a Альтернативные символы miR33a.

Функции 
miR-33a играет роль в метаболизме липидов, а именно, подавляет ряд АВС-транспортеров, включая АВСА1 и АВСG1, которые соответственно в свою очередь регулируют образование холестерина и ЛПВП [3][5] Еще одна роль miR-33a в дегидратации жирных кислот и чувствительности макрофагов к фракции ЛПНП[2] Высказано предположение, что miR-33a и miR-33b влияют на регуляцию генов, которые участвуют в метаболизме жирных кислот и инсулина. Возможны участки связывания miR-33,были идентифицированы в ДНК опухолевого супрессора p-53. Кроме того, исследование показало, что miR-33a, способно подавлять экспрессию p-53 и индуцированный p-53 апоптоз. Считается, что эта функция связана с обновлением генопоэтических стволовых клеток.

Приложения 
miR-33a имеет смысл использовать для диагностики или лечения состояний, связанных с метаболическими нарушениями, системными заболеваниями, сердечно сосудистыми заболеваниями.[3][8]

Ссылки 
1. Амброс, V (2001). «мікроРНК: крихітні регулятори з великим потенціалом». Клітинка. 107 (7): 823—826. doi: 10.1016 / S0092-8674 (01) 00616-X. PMID 11779458. S2CID 14574186.

2. Najafi-Shoushtari, SH (червень 2011). «МікроРНК при кардіометаболічній хворобі». Поточні звіти про атеросклероз. 13 (3): 202-7. doi: 10.1007 / s11883-011-0179-y. PMID 21461683. S2CID 22595987.

3. Фернандес-Ернандо, С; Суарес, Y; Rayner, KJ; Мур, штат Джорджія (квітень 2011 р.). «МікроРНК в ліпідному обміні». Сучасна думка в галузі ліпідології. 22 (2): 86-92. doi: 10.1097 / MOL.0b013e3283428d9d. PMC 3096067. PMID 21178770.

4. Мур, КДж; Rayner, KJ; Суарес, Y; Фернандес-Ернандо, C (грудень 2010). «мікроРНК та метаболізм холестерину». Тенденції ендокринології та метаболізму. 21 (12): 699—706. doi: 10.1016 / j.tem.2010.08.008. PMC 2991595. PMID 20880716.

5.Dávalos A, Goedeke L, Smibert P, et al. (Травень 2011 р.). «miR-33a / b сприяють регуляції обміну жирних кислот та передачі сигналів про інсулін». Proc. Natl. Акад. Наук. США 108 (22): 9232-7. Біб-код: 2011PNAS..108.9232D. doi: 10.1073 / pnas.1102281108. PMC 3107310. PMID 21576456.

6.Геррера-Мерчан, А; Серрато, С; Луенго, Джорджія; Домінгес, О; Піріс, Массачусетс; Серрано, М; Gonzalez, S (15 серпня 2010 р.). «опосередковане miR-33 регулювання рівня р53 контролює самовідновлення стовбурових клітин кровотворення». Клітинний цикл. 9 (16): 3277-85. doi: 10.4161 / cc.9.16.12598. PMID 20703086.

7.Фастер, Дж. Андрес, V (1 вересня 2010 р.). «Роль miR-33 у регуляції р53: нові перспективи для дослідження гемопоетичних стовбурових клітин». Клітинний цикл. 9 (17): 3397-8. doi: 10.4161 / cc.9.17.13070. PMID 20861665.

8.Наджафі-Шуштарі, Ш.Ш .; Кристо, Ж; Li, Y; Шиода, Т; Коен, DE; Герстен, Р.Є .; Näär, AM (18 червня 2010 р.). «МікроРНК-33 і гени-господарі SREBP співпрацюють для контролю гомеостазу холестерину». Наука. 328 (5985): 1566-9. Біб-код: 2010Sci … 328.1566N. doi: 10.1126 / science.1189123. PMC 3840500. PMID 20466882.

РНК